Аксель Шёберг ():
 Шёберг, Аксель (1866—1950) — шведский художник, фотограф, литератор.
 Шёберг, Аксель (род. 1991) — шведский футболист, защитник.
 Шёберг, Аксель (род. 1995) — шведский кёрлингист.
 Шёберг, Аксель (род. 2000) — шведский футболист, защитник.